Брэ́бем () — английская фамилия, Известные носители:

 Брэбем, Гэри (род. 1961) — австралийский автогонщик.
 Брэбем, Джек (1926—2014) — австралийский автогонщик.
 Брэбем, Дэвид (род. 1965) — австралийский автогонщик.

См. также 
 Брэбем (команда Формулы-1) — английская команда-участник чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».